Формэн () — английская фамилия. Известные носители:

 Формэн, Мэтт — американский математик.
 Формэн, Мэтт — американский активист ЛГБТ-движения.